Mailáth György néven ismert személyek
Mailáth György (1752–1821) jogász, politikus, királyi személynök, jogügyigazgató, nádori ítélőmester
Mailáth György (1786–1861) politikus, országbíró (1839–1848), az MTA tagja
Mailáth György (1818–1883) politikus, magyar udvari kancellár (1865–1867), országbíró (1867–1883), az MTA tagja
Mailáth György (1854–1924) politikus, esztergomi főispán (1881–1892), 1885-től gróf, a főrendiház örökös tagja, Mailáth György (1818–1883) országbíró legidősebb fia

Hasonló néven
Majláth család
Majláth György pszichológus, Heim Pál Gyermekkórház